Джам может означать:
 Джам — состояние верующего в суфизме, когда существует только Бог и более ничего. В его высшей стадии — «джам аль-джама» — верующий-суфист видит эманации Бога во  всех феноменах мира.
 Форма имени Джамшид — царь в иранской мифологии;
 Селение в Афганистане, близ которого находится Джамский минарет.
 Джам — селение Самаркандской области, на дороге из Самарканда в Карши, Шаар Собиз и Байсун.